Le sigle LSP peut faire référence à :

 Laboratoire de statistique et probabilités ;
 Language Server Protocol (protocole d'échange entre éditeurs de code et serveurs de langages de programmation) ;
 Parti socialiste de lutte (PSL en français et LSP pour  en néerlandais), un parti radical de gauche belge ;
 Louisiana State Penitentiary, une prison en Louisiane, États-Unis ;
 Label Switched Path, un chemin dans un réseau MPLS ;
 Louisiana State Police, police d'État de la Louisiane ;
 , nom anglais du principe de substitution de Liskov, en programmation orienté objet ;
 LSP Games, une société de développement et d'édition de jeux vidéo ;
 Laboratoire des Systèmes Perceptifs (CNRS UMR82848), une unité de recherche en cognition de l'École Normale supérieure de Paris ;
 Licenciement de salarié protégé ;
 Liberté surveillée préjudicielle ;
 Les sans pagEs, projet wikimédien et association de droit suisse.

Notes et références